Myrbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myrbergstjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 734966-182971), sjö i Kalix kommun,  (6,94 ha)
Myrbergstjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 735639-182300), sjö i Kalix kommun och Överkalix kommun,  (4,24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn